Giorgio Vasari (1511, Arezzo – 1574, Florència), historiador de l'art, arquitecte, pintor 
 Lazzaro Vasari (1399, Arezzo – 1468), pintor